Conservation de la charge peut faire référence à :
 en ce qui concerne l'électricité, la conservation de la charge électrique ;
 en ce qui concerne les quarks, la conservation de la charge de couleur.